|-
| 141101 - ||  || 10 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 141102 - ||  || 10 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 141103 - ||  || 10 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 141104 - ||  || 10 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 141105 - ||  || 10 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 141106 - ||  || 10 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 141107 - ||  || 10 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 141108 - ||  || 10 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 141109 - ||  || 10 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 141110 - ||  || 10 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 141111 - ||  || 10 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 141112 - ||  || 10 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 141113 - ||  || 11 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 141114 - ||  || 11 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 141115 - ||  || 11 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 141116 - ||  || 11 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 141117 - ||  || 11 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 141118 - ||  || 11 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 141119 - ||  || 11 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 141120 - ||  || 11 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 141121 - ||  || 11 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 141122 - ||  || 11 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 141123 - ||  || 11 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 141124 - ||  || 11 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 141125 - ||  || 11 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 141126 - ||  || 11 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 141127 - ||  || 11 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 141128 - ||  || 10 decembrie 2001 ||  || 
|-
| 141129 - ||  || 10 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 141130 - ||  || 10 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 141131 - ||  || 10 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 141132 - ||  || 10 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 141133 - ||  || 10 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 141134 - ||  || 10 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 141135 - ||  || 10 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 141136 - ||  || 10 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 141137 - ||  || 10 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 141138 - ||  || 10 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 141139 - ||  || 10 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 141140 - ||  || 10 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 141141 - ||  || 10 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 141142 - ||  || 10 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 141143 - ||  || 10 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 141144 - ||  || 10 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 141145 - ||  || 14 decembrie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 141146 - ||  || 10 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 141147 - ||  || 10 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 141148 - ||  || 10 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 141149 - ||  || 10 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 141150 - ||  || 11 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 141151 - ||  || 11 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 141152 - ||  || 11 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 141153 - ||  || 11 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 141154 - ||  || 13 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 141155 - ||  || 13 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 141156 - ||  || 13 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 141157 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 141158 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 141159 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 141160 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 141161 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 141162 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 141163 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 141164 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 141165 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 141166 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 141167 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 141168 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 141169 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 141170 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 141171 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 141172 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 141173 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 141174 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 141175 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 141176 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 141177 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 141178 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 141179 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 141180 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 141181 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 141182 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 141183 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 141184 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 141185 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 141186 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 141187 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 141188 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 141189 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 141190 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 141191 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 141192 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 141193 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 141194 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 141195 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 141196 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 141197 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 141198 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 141199 - ||  || 11 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 141200 - ||  || 11 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-